

Persone 
 Gheerkin de Hondt – compositore neerlandese
 Jodocus Hondt – incisore, cartografo e editore fiammingo
 Lambert de Hondt – pittore fiammingo

Pagine correlate 
 D'Hondt